JRS est un sigle qui peut désigner :
 Jesuit Refugee Service, (en français, Service jésuite des réfugiés), une organisation catholique internationale d’inspiration jésuite qui a pour mission d’accompagner, servir et défendre les droits des réfugiés et personnes déplacées ;
 , une revue publiée par la  (Société pour la promotion des études romaines) qui contient des articles et des critiques de livres traitant du monde romain en général.